Курниково — название населённых пунктов в России:

 Курниково — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Курниково — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Курниково — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Курниково — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.